Тёмная звезда:

Космология
 Тёмная звезда (ньютоновская механика) — гипотетический астрономический объект, ненаблюдаемый, но описываемый ньютоновской механикой.
 Тёмная звезда (тёмная материя) — теоретически предсказанный тип звезды.
 Звезда тёмной энергии — гипотетический астрономический объект, теоретическая альтернатива чёрным дырам.
 Немезида — гипотетическая звезда, являющаяся спутником Солнца, но не видимая с Земли.

Художественные произведения
 «Тёмная звезда» — фантастический кинофильм режиссёра Джона Карпентера.
 «Тёмная Звезда» — первый том цикла «Хроники Арции» Веры Камши.

См. также 
 Чёрная звезда